Kleinmichel ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Hansen-Kleinmichel (1886–1968), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Helmut Kleinmichel, deutscher Hochschullehrer und Mathematiker 
 Julius Kleinmichel (1846–1892), deutscher Maler und Grafiker
 Pjotr Andrejewitsch Kleinmichel (1793–1869), General der Infanterie der Kaiserlich Russischen Armee und russischer Minister
 Richard Kleinmichel (1846–1901), deutscher Komponist, Kapellmeister und Pianist